Alfonso o Alonso Téllez Girón o Téllez-Girón, puede referirse a:

 Alfonso Téllez Girón, (m. en 1356), noble español, muerto en la Matanza de Toro. Aparece como testigo en la confirmación de privilegios que hizo el rey Pedro I al Monasterio de Sahagún en 1351 Era hermano de Juan Alonso Girón;
 Alfonso Téllez Girón y Gallina (?-1383), noble español, padre de Teresa Téllez Girón;
 Alfonso Tellez Girón y Vázquez de Acuña, (1380-1449), noble español. Ejerció gran influencia en la corte de Enrique IV de Castilla, padre de Pedro Girón y de Juan Pacheco;
 Alfonso Téllez Girón, I señor de Piqueras del Castillo (s.XV) (Cuenca), caballerizo mayor de Enrique IV de Castilla, sobrino del anterior;
 Alfonso Téllez Girón de las Casas o Alfonso Pacheco (1453-1469), primer Conde de Ureña, hijo de Pedro Girón;
 Alfonso Téllez Girón (hijo de Juan Pacheco) (s.XVI), señor del castillo y fortaleza de Montalbán y el Carpio.
 Alfonso Téllez-Girón, comendador de Villafranca y Ximena, caballero de la Orden de Calatrava, tesorero de la orden. Hijo del anterior.
 Alonso Téllez-Girón y Chacón, II señor de Montalbán, sobrino del anterior.
 Alonso Téllez-Girón, II Conde de Montalbán, nieto del anterior, nacido con el nombre de Juan Pacheco.
 Alfonso Téllez Girón. Nombrado en 1549 Escribano de Cámara y Mayor de Gobernación del Nuevo Reino de Granada, Regidor de Santafé;
 Alonso Téllez Girón (arcediano) (s.XVII) Arcediano de Huete.

Notas